Ramung steht für
 Ramung von Kammerstein, fränkische Reichsministerialen
 Matthias von Ramung, (1417–1478), Kanzler und Bischof
Siehe auch:
 Rammung